Открытый чемпионат Буш-дю-Рона — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Марселе (Франция) на крытых хардовых кортах местного Palais des sports de Marseille. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 710 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Зальное соревнование элитного мужского протура в Марселе проводится с 1993 года, когда местные организаторы смогли выкупить лицензию испытывавшего финансовые проблемы соревнования в Брюсселе. С первого года проведения новый турнир входит в февральскую европейскую серию, располагающуюся в календаре между Australian Open и чемпионатом в Индиан-Уэллсе.

Приз назван в честь числа 13, обозначающего в кодировке INSEE департамент Буш-дю-Рон, чьим центром является Марсель.

Победители и финалисты
Самыми титулованными участниками одиночных соревнований в рамках турнира являются швейцарец Марк Россе, швед Томас Энквист и француз Жо-Вильфрид Тсонга, трижды становившиеся сильнейшими на местных кортах. Две победы на счету Жиля Симона и Стефаноса Циципаса. В парном соревновании пиковым результатом также являются три титула: именно столько раз побеждали в Марселе чех Мартин Дамм и французы Арно Клеман, Микаэль Льодра, Жюльен Беннето и Николя Маю. Нескольким участникам удавалось праздновать победы и в одиночном и в парном соревновании, а первым этот результат покорил всё тот же Энквист, ставший абсолютным чемпионом соревнования 1997 года.

Финалы турнира

См. также 
 Open GDF Suez de Marseille

Ссылки 
 Официальный сайт